Francesco Casagrande (wielrenner), een Italiaanse wielrenner
 Francesco Casagrande (voetballer), een Italiaanse voetballer